Crinarnoldius är ett släkte av skalbaggar. Crinarnoldius ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Crinarnoldius